Скуле́нер (варианты: Скулянер, Скулянский) — еврейская топонимическая фамилия (от бессарабского местечка Скуляны / Скулены).

 Скуленер — хасидская династия, основанная первым Скулянским Ребе (Скуленер Ребе) Э.-З. Португалом; после его смерти в 1982 году Скулянским Ребе стал его сын И.-А. Португал.
 Скуленер, Владимир Еликович (род. 1958) — советский, позднее германский и израильский шахматист, мастер ФИДЕ, чемпион Молдавии (1981).